Schorn steht für:
 Schorn (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Schorn ist der Name folgender 

Orte:
 Schorn (Pöttmes), Gemeindeteil von Pöttmes, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Schorn, Gemeindeteil von Rottach-Egern, Landkreis Miesbach, Bayern
 Schorn (Starnberg), Stadtteil von Starnberg, Landkreis Starnberg, Bayern
 Schorn (Gemeinde Abtenau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Abtenau, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Erhebungen:
 Schorn (Rhön) (ca. ), in der Rhön bei Oechsen, Wartburgkreis, Thüringen
 Schorn (Taunus) (ca. ), im Taunus bei Cleeberg, Landkreis Gießen, Hessen

Siehe auch:
 Tschorn